Ctrl (ou CTRL) correspond notamment à :
 « Ctrl », l'abréviation de  ;
 , une touche de combinaison sur un clavier d'ordinateur :
 «  » ou « Ctrl-Alt-Suppr », la combinaison des touches  qui déclenche un comportement spécifique de bas niveau du système d'exploitation sur un ordinateur compatible PC ;
 Ctrl+Alt+Del, un web-comic ;
 Compagnie de transport de la région lorientaise ;
 CTRL, une émission de télévision humoristique québécoise diffusée en 2015 ;
 , première ligne ferroviaire à grande vitesse du Royaume-Uni;
 Ctrl, un album de SZA sorti en 2017.